Pseudoeconesus är ett släkte av nattsländor. Pseudoeconesus ingår i familjen Oeconesidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Pseudoeconesus